Barly – comune francese dell'Alta Francia nel dipartimento del Passo di Calais
Barly – comune francese dell'Alta Francia nel dipartimento della Somme